Матч на первенство мира по шахматам между Эмануилом Ласкером и Фрэнком Джеймсом Маршаллом проходил с 26 января по 8 апреля 1907 года в нескольких городах США (Нью-Йорк, Филадельфия, Вашингтон, Балтимор, Чикаго, Мемфис, Нью-Йорк).

Матч игрался до 8 побед и прошёл с подавляющим преимуществом Ласкера, который выиграл со счётом 8:0 при 7 ничьих и сохранил звание чемпиона мира.

Таблица матча

Примечательные партии

Маршалл — Ласкер 

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Кc3 Кf6 4. Сg5 Сe7 5. e3 Кe4 6. С:e7 Ф:e7 7. Сd3 К:c3 8. bc Кd7 9. Кf3 O-O 10. O-O Лd8 11. Фc2 Кf8 12. Кe5 c5 13. Лab1 Фc7 14. Фb3 b6 15. cd ed 16. Фa4 Сb7 17. Фd1 Лd6 18. Фg4 Лe8 19. Фg3 Лde6 20. Сf5 Л6e7 21. f4 Сc8 22. С:c8 Л:c8 23. Фf3 Фd6 24. Лfc1 Лec7 25. h3 h6 26. Крh2 Кh7 27. Фh5 Кf6 28. Фf5 cd 29. ed Кe4 30. К:f7 Л:f7 31. Ф:c8+ Лf8 32. Фb7 Ф:f4+ 33. Крg1 Фe3+ 34. Крh2 Фg3+ 35. Крg1 Кd2 36. Ф:d5+ Крh8 37. Крh1 (см. диаграмму)

37 …Кf3 38. gf Ф:h3+ 39. Крg1 Фg3+ 40. Крh1 Лf4 41. Фd8+ Крh7 42. Лf1? Лf5! 43. Фe8 Фh4+, 0 : 1

Ссылки 
 Партии в базе Chessgames

Матчи за звание чемпиона мира по шахматам
1907 год в шахматах
Международные соревнования по шахматам в США
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Международные спортивные соревнования в Филадельфии
Международные спортивные соревнования в Вашингтоне
Спортивные соревнования в Балтиморе
Международные спортивные соревнования в Чикаго
Международные спортивные соревнования в Мемфисе
1907 год в США
Чемпионаты мира в США
Чемпионаты мира в 1907 году